Twents is zowel een dialect in het oosten van Nederland als een huisstijl van de openbaarvervoerbedrijf Syntus.

Twents (dialect)
Twents (openbaar vervoer)